Присилијано Делгадо има више значења:

 Присилијано Делгадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Антонио Рејна (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Моисес Азуара (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Освалдо Алонсо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Франсиско Вега (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Франсиско Родригез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Хилберто Алонсо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Присилијано Делгадо, Енрике Манзано (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику